La Coppa Davis 1980 è stata la 69ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 52 nazioni: 30 nella zona europea, 10 nella zona dell'est e 12 della zona americana.

La Cecoslovacchia ha battuto l'Italia nella finale che si è disputata nella Tesla Arena di Praga in Cecoslovacchia dal 5 al 7 dicembre.

Zona Americana

Zona Nord e Centro Americana

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti
 
  — promossa alla Finale Interzonale Americana

Zona Sudamericana

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti
  — promossa alla Finale Interzonale Americana

Finale Interzonale Americana

Argentina avanza nelle semifinali

Zona dell'Est

Turno di qualificazione
Squadre partecipanti
  — promossa ai Turni Preliminari
 
 
  — promossa ai Turni Preliminari

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Argentina avanza nelle semifinali

Zona Europea

Zona A

Turno di qualificazione
Squadre partecipanti
 
  — promossa ai Turni Preliminari

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Tabellone principale
 
 
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Italia avanza nelle semifinali

Zona B

Turno di qualificazione
Squadre partecipanti
 
  — promossa al Turni Preliminari

Turni Preliminari
Squadre partecipanti
  — promossa al Tabellone principale
 
 
  — promossa al Tabellone principale
  — promossa al Tabellone principale
 
 
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale

Tabellone principale
Squadre partecipanti

Finale

Cecoslovacchia avanza nelle semifinali

Semifinali

Tabellone

Primo turno

Finale

Collegamenti esterni

 1980
Tennis nel 1980